Herb Parzęczewa to herb miejscowości i gminy w powiecie zgierskim, województwie łódzkim.

Herb przedstawia białą wieżę z otwartą bramą, z dwoma oknami u góry, czerwonym dachem i białą chorągwią w lewo. Tło jest błękitne lub fioletowe. Tarcza herbowa ma kształt tarczy gotyckiej (hiszpańskiej).

Herbem gminy i miejscowości Parzęczew jest w polu błękitnym srebrna (biała) wieża z otwartą bramą i 2 oknami w pas, zwieńczona czerwonym, spiczastym dachem ze srebrną (białą) chorągwią w prawo. Otwory okienne, prześwit bramy – czarne, wrota bramy – żółte (złote).

(2005 Przewodnik po Łęczycy i regionie łęczyckim, s. 149)

Zobacz też 
 Gmina Parzęczew,
 Parzęczew (województwo łódzkie).

Parzęczew
Parzęczew (gmina)